Stanovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Stanovice (okres Karlsbad)
 Stanovice (okres Trutnov)